Сбо́рная Арме́нии по футбо́лу до 17 лет () — представляет Армению на международных матчах по футболу. Управляющим органом сборной выступает Федерация футбола Армении. Команде присвоен код ФИФА ARM.

Последний крупный турнир

Кубок Президента Казахстана 

Группа 1 

Формат турнира таков, что команды, занявшие места чуть ниже, играют с другими командами из параллельной группы, которые заняли аналогичные места.

В матче за 5-6 место сборная Армении сыграла со сборной Турции. Матч завершился 1-1 в основное время. По пенальти сильнее оказались турецкие футболисты. Армянская дружина заняла 6 место.

Текущий состав 
По состоянию на 27 июня 2015 года

Ссылки 
 Сайт Федерации Футбола Армении 

Футбол в Армении
Армения